

Astronomia 
 3279 Solon – asteroide della fascia principale

Aziende 
 Solon SE – azienda tedesca produttrice di pannelli fotovoltaici

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Solon – città della Contea di Johnson, Iowa
 Solon – città della Contea di Somerset, Maine
 Solon – township della Contea di Kent, Michigan
 Solon – township della Contea di Leelanau, Michigan 
 Solon – città della Contea di Cuyahoga, Ohio

Letteratura 

 Solon – poemetto di Giovanni Pascoli

Televisione 
 Solon, film del 1979 diretto da Enver Cordido